Алекса́ндр Серге́евич Бакуле́вский (24 января 1936, Йошкар-Ола, Марийская АССР — 23 августа 2021, там же, Марий Эл) — советский и российский график, народный художник Российской Федерации (2006), автор иллюстраций к произведениям классической художественной литературы. Александр Сергеевич — мастер ксилографии. В этой технике выполнены иллюстрации к произведениям: «Повести Белкина» А. С. Пушкина, «История кавалера де Грие и Манон Леско» аббата А.-Ф. Прево, к стихам поэтов серебряного века: И. Ф. Анненского, А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой. Автор миниатюрных изданий произведений М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, а также уникальной книги в ручном исполнении — романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Биография 
Александр Сергеевич родился в городе Йошкар-Оле Марийской АССР. Отец Бакулевский Сергей Анатольевич (1900—1992) — служащий, участник гражданской и Великой Отечественной войн. Имел способности к рисованию. С фронта приходили его письма с рисункам для маленького Саши. Мать Самойлова Мария Ивановна (1908—1989) многие годы проработала в МГПИ им. Н. Крупской. Она привила сыну любовь к художественной литературе, поэзии.

Именно из детства идет многое, необходимое художнику.
Занятия в изостудии дома пионеров и коллекционирование репродукций с картин художников в открытках — главные увлечения в детстве.

Летом 1955 года в составе экскурсионной группы Саша побывал в Москве, в Третьяковской галерее и увидел лучшие произведения русских художников. Вызвали восхищение творения великих европейских мастеров на выставке картин Дрезденской галереи. Полученные впечатления помогли определиться с выбором будущей профессии.

В 1961 Александр закончил Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина и, отслужив в армии, поступил на графический факультет, отделение книжной графики Государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Академии художеств СССР в Ленинграде.  Молодого художника увлекла печатная графика, дающая возможность «простыми», лаконичными средствами достигать наибольшей выразительности, глубины и объёмности изображений. Технике офорта учился в мастерской у графика, профессора В. М. Звонцова. Закончил институт в 1967 году с дипломной работой в технике ксилографии — иллюстрации к повести «Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина под руководством профессора М. А. Таранова.

Основной работой по возвращении на малую родину стало сотрудничество с книжным издательством. С его иллюстрациями вышла книга Сергея Чавайна  (), марийские народные сказки, эпос мари «Югорно» и другие произведения марийской тематики. Художник работал над портретами героев труда, пробовал себя в технике акварели, линогравюры, выполнял заказы художественного фонда.

С 1967 года Александр Сергеевич — член Союза художников РФ, председатель художественного совета Марийских художественно-производственных мастерских. Как профессиональный художник сотрудничал с издательствами: «Радуга», «Детская литература», «Удмуртия», Марийским книжным издательством.

В 1977 году художник, получив заказ от издательства «Советская Россия», иллюстрировал книгу А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка», для которой сделал новые гравюры, и был удостоен Диплома первой степени на Всероссийском конкурсе «Искусство книги» (1980).

Итогом десятилетнего творчества стала первая персональная выставка «Сто графических работ».

В 1980 году Александру Сергеевичу присуждено звание «Заслуженный деятель искусств МАССР». Следующая работа в технике ксилографии — оформление миниатюрных книжек-малюток — подарочного издания «Повести Белкина». Затем — иллюстрации к сборнику стихов А. С. Пушкина «Как наше сердце своенравно» и к роману «Евгений Онегин». Так Пушкинская тема стала главной в творчестве Бакулевского.

Пушкин помогает осмыслить главное назначение искусства: чувства добрые в людях пробуждать. Он постоянно обращает иллюстратора к этой исконной традиции великого русского искусства.

Практически всю жизнь он иллюстрировал произведения А. С. Пушкина и считает, что именно это задало высокую планку его работе…

В 1986 году художник получил почётное звание Заслуженный художник РСФСР, и состоялась персональная выставка, посвящённая его 50-летию. В этом же году Дипломом Академии Художеств СССР «Лучшее произведение года» были отмечены иллюстрации к роману «Манон Леско» аббата Прево.

В 1999 А. С. Бакулевский награждён «Золотой Пушкинской медалью» за вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры. Творческая и общественная жизнь художника в эти годы насыщена важными событиями. Он участник более ста отечественных и зарубежных выставок, член выставкома нескольких выставок: «Советская Россия», «Большая Волга», III Всероссийской выставки «Искусство книги», делегат III—VI съездов художников РСФСР, делегат V—VIII съездов художников СССР. Одновременно художник продолжал работать в любимой технике ксилографии. Творческая удача А. С. Бакулевского — иллюстрации к стихам и портреты поэтов серебряного века: И. Ф. Анненского, А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой.

«Серебряный век русской литературы в современной графике» — первая персональная зарубежная выставка А. Бакулевского совместно с другим известным графиком Николаем Ивановичем Калитой, которая состоялась в 1993 году в Вене. Затем последовали персональные выставки в Германии (Гессен, Дуйсбург, Хангу, Фленсбург, Хунген, Гамбург), Франции (Гренобль) в 1994—2000 годах.

…придут новые люди, молодые интеллектуалы с ясными головами и востребуется настоящее искусство. И слово «художник» будет начертано с большой буквы. Верь мне: так будет!

Слова учителя стали надёжной опорой художнику в непростые для него 1990-е годы. Изменения в издательской политике государства для Александра Сергеевича — это поиск себя в новых жанрах. В его творчестве появились монументальные живописные картины на исторические темы, серия портретов. Как произведение графического искусства малой формы, заметное место в творчестве художника занял экслибрис. Книжные знаки, выполненные по заказам коллекционеров, экспонировались на многих выставках и были отмечены наградами. Но работа над книгами не прекращалась никогда. Он проиллюстрировал и оформил 15 миниатюрных книжек классиков русской литературы, в том числе произведения: М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, которые он издал собственными силами малым тиражом.

Особое место в творчестве Александра Сергеевича — уникальная книга в ручном исполнении — роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», выполненный в смешанной технике: тушь, перо, уголь, карандаш, акварель с использованием компьютерных технологий.

В 2004 А. С. Бакулевский получил приз «За лучший рисунок» на 79-м Международном Салоне Искусств в городе Бурж (Франция).

В 2006 году за достижения в области изобразительного искусства мастеру присуждено звание «Народный художник Российской Федерации».

В 2007 году стал лауреатом Государственной премии Республики Марий Эл.

Гравюры А. Бакулевского экспонировались на выставке Союза художников России «100 шедевров» в декабре 2007 года в Челябинске.

В 2011 году он награждён Золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» Союза художников России.

24 января 2011 года к 75-летию художника поздравительную телеграмму ему направил Президент России Дмитрий Медведев.

В это время деятельность художника получила новое направление. Военная служба в молодые годы в Забайкалье и Красноярском крае оставила яркие впечатления о Сибири. Его внимание привлекла деятельность Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», который, занимаясь духовно-просветительской деятельностью, объединил вокруг себя учёных, писателей, деятелей культуры и людей неравнодушных к судьбе этого края. С выставки графики «Пушкиниана» в 2010 году, прошедшей в Тобольске, началось активное сотрудничество с фондом, значительно расширившее рамки творчества художника.

…я окунулся в «океан Сибирь», с наслаждением купаюсь в нём и не вижу берегов.

Знаменитые жители Тобольска, основатель города, воевода, губернатор, митрополиты, ссыльные, современные труженики, нефтяники — стали героями его новых рисунков. Иллюстрации к повести Валентина Распутина «Живи и помни», оформление книжки и цветных иллюстраций к сказке П. П. Ершова «Конёк-Горбунок» — плоды сотрудничества с общественным благотворительным фондом.

В последние годы художника особенно остро волновали проблемы общества, связанные с насилием, которые вылились в серию рисунков «Чёрная акварель войны», представленых на выставках в Москве, Йошкар-Оле и Грозном в 2017—2019 годах. В них художник выразил весь ужас и трагизм взаимоуничтожения людей.

Мысли о состоянии современного искусства, литературные зарисовки жизненных наблюдений, впечатления от встреч с интересными людьми, графические работы составили книгу-альбом художника «Не только графика», выпущенную Марийским книжным издательством в 2020 году.

Выставка в Национальной художественной галерее города Йошкар-Олы, посвящённая 85-летию художника, в январе — феврале 2021 года подвела итоги многолетнего творчества. Кроме широко известных работ были представлены новые произведения: чёрные акварели из серии «Телега жизни» и линогравюра — портрет А. С. Пушкина, чей гений многие годы вдохновлял и питал художника. Ими завершилась собственная Пушкиниана мастера.

Не вполне завершённой работой осталась линогравюра — триптих «Великая семья», в которой изображение Юрия Крижанича и А. С. Пушкина в окружении Н. В. Гоголя и А. Мицкевича по замыслу автора олицетворяет единение славянских культур.

Александр Сергеевич скончался 23 августа 2021 года из-за двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Похоронен на Туруновском кладбище города Йошкар-Олы.

Семья 
Жена, сын, дочь. Сын Андрей Александрович (1962—2019) — член Союза художников России.

Общественная работа и участие в профессиональных организациях 
 1968—1972 — член, председатель художественного совета марийских художественно — производственных мастерских
 1970—1974 — член Зонального выставкома «Большая Волга — 4»
 1970—1977 — член выставкома при Министерстве культуры МАССР
 1975—1980 — заместитель председателя Зонального выставкома «Большая Волга — 5»
 1975, 1980,1985,1986 — член выставкомов «Советская Россия — 5, 6, 7, 8»
 1975—1989 — член Российского выставочного комитета
 1976—1987 — член правления комиссии по графике Союза художников РСФСР, член жюри по Государственным премиям МАССР
 1976—1992 — член правления, секретарь правления Союза художников РСФСР
 1977—1982 — председатель правления Союза художников МАССР, член Йошкар-Олинского ГК КПСС
 1977—1992 — член правления Союза художников СССР
 1987—1992 — секретарь правления Союза художников СССР
 1977 — член выставкомов «Моё Нечерноземье», «60 лет Октября»
 1978—1987 — член художественного совета по сувенирам при Совете министров МАССР
 1980—1985, — член Зонального выставкома «Большая Волга-6»
 1981 — член выставкома Всероссийской выставки «По родной стране»
 1982 — член выставкома Всероссийского конкурса «Искусство книги России»
 1983—1988 — член правления комиссии по графике
 1984—1987 — председатель правления Союза художников Марийской АССР, член Ленинского РК КПСС г. Йошкар-Олы
 1984 — член выставкома lll Всероссийской выставки эстампа
 1986—1991 — член выставкома «Большая Волга-7»
 1987 — член выставкома «Художники и время»,
 председатель художественного совета марийских художественных мастерских,
 член областного выставкома при Министерстве культуры Марийской АССР
 1987—1988 — член выставкома lll Всероссийской выставки искусства книги
 1989 — член выставкома Всероссийской выставки эстампа
 1992 — член правления Союза художников МАССР
 1972, 1976, 1981, 1987 — делегат lll, lV, V, Vl съездов художников РСФСР
 1977, 1983, 1988, 1992 — делегат V, Vl, Vll, Vlll съездов художников СССР

Педагогическая деятельность 
 1972—1973 — преподаватель кафедры теории, истории искусств Чувашского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева 
 1975—2006 — преподаватель Йошкар-Олинского художественного училища
Ученик — Желваков Владислав Юрьевич — академик Российской Академии Художеств (2006), народный художник РФ (2007).

Галереи, музеи, библиотеки и личные собрания, в которых имеются произведения А. С. Бакулевского 
 Австрийская национальная библиотека г. Вена (Австрия)
 Брянский художественный музей г. Брянск
 Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина г. Москва
 Всемирный музей г. Вена (Австрия)
 Всероссийский музей-заповедник «Пушкинские горы» с. Михайловское, Псковская область
 Государственная картинная галерея Российской Федерации г. Москва
 Государственная Третьяковская галерея г. Москва
 Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева г. Саратов
 Государственный художественный музей г. Нижний Новгород
 Днепропетровский национальный исторический музей г. Днепропетровск (Украина)
 Елабужский государственный музей-заповедник г. Елабуга, Республика Татарстан
 Ирбитский государственный музей изобразительных искусств г. Ирбит
 Иркутский областной художественный музей г. Иркутск
 Калининградский областной музей изобразительных искусств г. Калининиград
 Магнитогорская картинная галерея г. Магнитогорск
 Мордовский республиканский музей изобразительных искусств г. Саранск
 Музей Анны Ахматовой г. Пушкин Ленинградская область
 Музей истории искусств г. Вена (Австрия)
 Музей мировой графики (Галерея Альбертина) г. Вена (Австрия)
 Республиканский музей изобразительных искусств г. Йошкар-Ола
 Тамбовская областная картинная галерея г. Тамбов
 Удмуртский государственный художественный музей г. Ижевск
 Центральная библиотека г. Флецбург (Германия)
 Чувашский художественный музей г. Чебоксары
 Шушинская картинная галерея с. Шушинское, Красноярский край
 личное собрание П. Элькинда г. Дэнвил (США)
 личное собрание А. Бакуменко г. Йошкар-Ола
 личное собрание Б. Тенина г. Москва
 личное собрание Е. М. Барке г. Вена (Австрия)
 личное собрание Л. С. Бакулевской г. Йошкар-Ола
 личное собрание В. Изыкина г. Йошкар-Ола
 личное собрание В. Славина г. Йошкар-Ола
 личное собрание Вукович г. Вена (Австрия)
 личное собрание Зейферт г. Вена (Австрия)
 личное собрание Кэуфера г. Дюссельдорф (Германия)
 личное собрание В. В. Штыковой г. Йошкар-Ола
 личное собрание Л. Горелика г. Москва
 личное собрание М. Марте г. Вена (Австрия)
 личное собрание И. Амалиева г. Йошкар-Ола
 личное собрание Берль г. Вена (Австрия)
 личное собрание Хаспеля г. Хунген (Германия)
 личное собрание Цаглера г. Вена (Австрия)

Галерея работ

Примечания

Литература

Ссылки 
 Муниципальная картинная галерея г. Красноармейск Московской области
 Чувашский государственный художественный музей
 Республиканский музей изобразительных искусств Республики Марий Эл
 Музей истории города Йошкар-Олы
 
 
 
 
 
 

Народные художники Российской Федерации
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Выпускники Казанского художественного училища
Умершие от COVID-19 в России